Тестовый матч в крикете
 Тестовый матч в регби